Fiebiger ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Fiebiger (1869–?), deutscher Maler und Zeichner
 Christel Fiebiger (* 1946), deutsche Politikerin
 Franz Fiebiger (1880–1932), österreichischer Maler und Graphiker und Designer
 Frieda Fiebiger (1912–1945), Opfer der NS-Euthanasie, siehe Liste der Stolpersteine in Hamburg-Bergedorf
 Georg Fiebiger (1901–nach 1949), deutscher Komponist
 Josef Fiebiger (1870–1956), österreichischer Tiermediziner
 Julius Fiebiger (1813–1883), deutscher Landschaftsmaler und Aquarellist
 Nikolaus Fiebiger (1922–2014), deutscher Kernphysiker und Universitätspräsident
 Othmar Fiebiger (1886–1972), Verfasser des Riesengebirgslieds
 Otto Fiebiger (1869–1946), deutscher Bibliothekar und Sprachwissenschaftler
 Verena Fiebiger (* 1983), deutsche Journalistin und Rundfunkmoderatorin

Siehe auch:
 Fibiger